Людми́ла Богда́нова:
 Богданова, Людмила Дмитриевна (псевдоним: Ника Ракитина; род. 1963) — белорусская писательница-фантаст.
 Богданова, Людмила Петровна (1923—2015) — советская артистка.
 Богданова, Людмила Юрьевна (род. 1983) — российская дзюдоистка.